Брунталь — топоним:
 Брунталь — коммуна в Баварии, Германия.
 Брунталь — город в Моравскосилезском крае Чехии, центр одноимённого района.
 Брунталь — район в Чехии.